Județul Iași a avut 17 prefecți, primul fiind Dan Gâlea (1990-1996), iar actualul prefect fiind Marian Grigoraș, care deține funcția din 10 decembrie 2019.

Note

Prefecți